Ōita (ciutat), ciutat i capital de la Prefectura d'Oita 
 Prefectura d'Ōita, prefectura d'Oita a l'illa de Kyushu al Japó 
 Oita Trinita, club japonès de futbol de la ciutat d'Oita
 Koichi Oita (Tokyo, 1910), futbolista japonès